Галкбанк (волейбольний клуб)
 Halkbank